Manhattan Transfer steht für:
 Manhattan Transfer (Bahnhof), ein ehemaliger Umsteigebahnhof in Harrison (New Jersey)
 Manhattan Transfer (Roman), ein Roman von John Dos Passos
 The Manhattan Transfer, eine US-amerikanische Vokalmusikgruppe
 The Manhattan Transfer (Album), ein Musikalbum der Gruppe The Manhattan Transfer aus dem Jahr 1975